Matinae — подсемейство жуков-плавунцов.

Описание 
У жуков переднегрудь с продольной срединной бороздой. Коготки на задних лапках неравные, их первые четыре членика лопастевидные. Живут в реках или озёрах. Личинки рода Matus имеют копательные ноги.

Классификация 
В состав подсемейства включают два рода. Распространены в Австралии и на востоке Северной Америки:

Примечания

Ссылки 
 informaworld

Плавунцы
Подсемейства насекомых